Kitty Godfree ha battuto in finale Lilí de Álvarez 6-2, 4-6, 6-3.

Tabellone principale

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

La nazionalità di Lily von Ellisen è sconosciuta.

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1926